Клан О'Гара (ірл. — Clan Ó Gadhra, Clan O'Gara) — клан О'Гайра — один з давніх кланів Ірландії. Жили в невеликому васальному королівстів Луйне (ірл. — Luighne), що існувало в середньовіччі в королівстві Коннахт.

Історія клану О'Гара 
Клан О'Гара походив від людей, що належали до туата (племені) Галенга (ірл. — Gailenga). Їхні нащадки розселилися на землі Сляв Луя (Сляв Луга) (ірл. — Sliabh Lugha), що пізніше була відома як вотчина (баронство) Галлен (ірл. — Gallen), у південній частині території, що була під владою королів династії Лугне Коннахт (Луйне Коннахт).

У ХІІІ столітті клан був вигнаний зі своєї землі кланом Мак Шуртайн (ірл. — Clan Mac Siúrtáin). Клан О'Гара переселився в землю Кул Ві Фіонн (ірл. — Cul Ui Fionn), що пізніше стала відома як баронство Кулавін (ірл. — Coolavin) у графстві Слайго.

Відомі та видатні люди клану О'Гара 
 Довналл мак Гайра (ірл. — Domhnall mac Gadhra) — король королівства Луйне Коннахт, помер у 931 році.
 Тойхлех Ва Гайра (ірл. — Toichleach Ua Gadhra) — король королівства Галенга, помер у 964 році.
 Донн Слейве Ва Гайра (ірл. — Donn Sléibhe Ua Gadhra) — король васального королівства Сляв Луга, помер у 1181 році.
 Руайдрі О Гайра (ірл. — Ruaidrí Ó Gadhra) — король васального королівства Сляв Луга, помер у 1256 році.
 Руайдрі О Гайра (ірл. — Ruaidri Ó Gadhra) — вождь клану О'Гара, помер у 1285 році.
 Фергал О Гайра (ірл. — Fearghal Ó Gadhra) — лорд Кулавін, патрон написання історичної праці «Літопис Чотирьох Майстрів» — історії Ірландії від найдавніших часів до 1600 року. Роки життя — близько 1597—1660.
 Олівер О'Гара (ірл. — Oliver O'Gara) — ірландський воїн та політичний діяч XVII століття.
 Джон Патрік О'Гара (ірл. — John Patrick O'Gara) — ірландський воїн, народжений у Франції, служив королю Іспанії.
 Чарльз О'Гара (ірл. — Charles O'Gara) (1699—1777) — придврний чиновник і аристократ Священної Римської імперії.
 Матт О'Гара (ірл. — Matt O'Gara) — ірландський спортсмен, 1960 р. н.
 Ронан О'Гара (ірл. — Ronan O'Gara) — ірландський регбіст, 1977 р. н.
 Еган О'Гара (ірл. — Eoghan O'Gara) — ірландський спортсмен.

Джерела 
 The History of the County of Mayo to the Close of the Sixteenth Century. With illustrations and three maps, Hubert T. Knox. Originally published 1908, Hogges Figgies and Co. Dublin. Reprinted by De Burca rare books, 1982. ISBN 0-946130-01-9.
 Muintir Ghadhra, an t-Athair Fearghus Báiréad, OFM, pp.45-66, Measgra i gcuimhne Mhichíl Uí Chléirigh. Miscellany of historical and linguistic studies in honour of Brother Michael Ó Cléirigh, chief of the Four Masters, 1643—1943, ed. by Father Sylvester O'Brien, Assisi Press, Dublin, 1944.
 The Surnames of Ireland, Edward MacLysaght, Dublin, 1978.
 МакКормак Д. Історія Ірландії. — К.: Юніверс, 2006.

Клани Ірландії